Oleksiy Antonov (en ukrainien : ) est un footballeur international ukrainien né le  à Pavlohrad. Il évolue au poste d'attaquant. Il est actuellement entraîneur adjoint de l'équipe de Tchornomorets Odessa.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques en match officiel de Oleksiy Antonov :

Références

Liens externes 
 

Footballeur international ukrainien
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du Metalist Kharkiv
Joueur du Zorya Louhansk
Joueur du FK Marioupol
Joueur du FK Dnipro
Joueur du Kryvbass Kryvy Rih
Joueur du Tchornomorets Odessa
Joueur du FK Qabala
Joueur du FK Ventspils
Naissance en mai 1986
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance dans l'oblast de Dnipropetrovsk
Naissance à Pavlohrad